Colt's Manufacturing Company – azienda statunitense costruttrice di armi con il marchio Colt
Colt – automobile della Mitsubishi
COLT Telecom Group – azienda inglese di telefonia fissa e dati
COLT Studio Group – studio di produzione di film pornografici gay
Colt – città dell'Arkansas
Colt – fumetto di genere western edito da Renzo Barbieri Editore
Samuel Colt – inventore della rivoltella omonima
 Colt  – personaggio de L'Attacco dei Giganti
 Colt  – personaggio di Brawl Stars